Johann Heinrich Holekamp ist der Name von

* Johann Heinrich Holekamp (1760–1872), deutscher Feldprediger zur Zeit der Französischen Revolution und evangelisch-lutherischer Pastor, siehe Johann Heinrich Ludolph Holekamp
 Johann Heinrich Daniel Holekamp, Königlich Großbritannischer und Kurfürstlich Hannoverscher Zimmerer und Architekt